100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 9 grudnia, a finał 10 grudnia.

Tytuł mistrzyni świata obroniła reprezentantka Jamajki Alia Atkinson, uzyskawszy czas 1:03,03. Pozostałe miejsca na podium zajęły Amerykanki: Lilly King (1:03,35) zdobyła srebro, a Molly Hannis (1:03,89) brąz.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 20:09 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 20:06 czasu lokalnego.

Przypisy 

K